Rauschert kan som auktorsförkortning betyda:

 Martin Rauschert
 Stephan Rauschert

Robotskapade auktorsförkortningar